Вице-президент Колумбии () является первым в президентской линии наследования, становится новым президентом Колумбии после отпуска, смерти, отставки или отрешения от должности Президента, так установлено Конституцией Колумбии с 1991 года. Должность вице-президента была восстановлена после почти столетнего перерыва. Вице-президент не может исполнять функций президента во время его временного отсутствия, таких как официальные поездки за границу или каникулы. В этих случаях, функции президента, как правило, выполняет министр внутренних дел. Нынешний вице-президент Колумбии — Франсия Элена Маркес Мина.

Вице-президент Колумбии 
Вице-президентом может быть избран урождённый гражданин Колумбии, не моложе 30 лет. Конституция Колумбии 1991 года указывает на то, что вице-президент должен соответствовать тем же квалификационным критериям, что и президент страны. Вице-президент также имеет право на неограниченное количество сроков.

Текущие функции вице-президента 

Вице-президент выполняет те же функции, что и президент Колумбии и заменяет его в случае временного или полного отсутствия на рабочем месте. Вице-президент также выполняет особые поручения президента (например, представляет его на международной дипломатической арене). Каждый президент определял функции вице-президентов в соответствии со своим собственным усмотрением.

Функции вице-президента в соответствии с Конституцией 

В соответствии с Указом 2719 от 17 декабря 2000 года в Конституции Колумбии 1991 года, функциями вице-президента являются:

 1. Для выполнения специальных миссий, порученных Президентом Колумбии и в соответствии с колумбийской Конституцией.
 2. Консультировать президента по выполнению политики в области прав человека и коррупции.
 3. Сотрудничать с руководством правительства Колумбии и проводить международные и национальные мероприятия в области прав человека и коррупции.
 4. План механизма согласования между различными уровнями исполнительной власти в Колумбии по вопросам, касающимся прав человека и коррупции.
 5. Представляет Колумбию на международной по приказу президента.
 6. Вице-президент оказывает поддержку и консультирует президента по всем прочим вопросам политики Колумбии.
 7. Другие функции будут рассмотрены в соответствии с потребностями президента.

Вице-президенты штатов

Штат Антиокия (признавал власть Фердинанда VII)

Штат Кундинамарка (признавал власть Фердинанда VII)

Штат Картахена (де Индиас) (признавал власть Фердинанда VII)

Вице-президенты объединённых провинций Новой Гранады (1812—1816; признавали власть Фердинанда VII)

Вице-президенты Республики Колумбия (1819—1831)

Вице-президенты Департаментов 
После создания Великой Колумбии, Конгресс разделил страну на три Департамента и назначил «вице-президента» для каждого из них. Эти вице-президенты были больше похожи на губернаторов так как президентов в этих департаментах — не было. Список вице-президентов:
 Франсиско де Паула Сантандер-и-Оманья, вице-президент департамента Кундинамарка.
 Хуан Герман Roscio Nieves, вице-президент департамента Венесуэла.
 Вакантная должность, вице-президент департамента Кито.

Должность вице-президента Кито осталась вакантной, поскольку данный департамент был ещё под властью Испании.

Вице-президенты Республики

Вице-президенты Новой Гранады (1831—1858)

Вице-президенты Республики Колумбия (с 1886 года — по настоящее время)

См. также 
 Список правителей Колумбии

Примечания

Ссылки 

 Biblioteca Luis Angel Arango — Lista de Vice Presidentes

Колумбия
Списки:Колумбия